«Тёмные воды» () — фантастический фильм режиссёра Филлипа Дж. Рота.

Сюжет 

Одна из нефтяных вышек в Мексиканском заливе подвергается атаке гигантских, агрессивно настроенных акул, которые повреждают её конструкцию и выводят из строя оборудование. Биолог Дэн Кватрелл и его помощница Робин Тернер должны разобраться в аномальном поведении морских хищников, чтобы предотвратить техногенную катастрофу. В результате проведенных глубоководных исследований становится ясно, что причина этой атаки — биологический эксперимент, проводимый военными, который внезапно вышел из-под контроля. И теперь, вместо того, чтобы стать оружием в человеческих руках, кровожадные хищники, наделённые невероятной силой, бороздят глубины океана, подстерегая очередную жертву.

В ролях

Ссылки 
  
 
 
 

Фильмы-боевики США
Научно-фантастические фильмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы США 2003 года